Les Claraziidae forment une famille éteinte de thalattosauriens. La validité du taxon est discutée. Les deux genres appartenant à cette famille, Clarazia et  Hescheleria, ont vécu au Trias moyen et supérieur. Leurs fossiles ont été découverts au Monte San Giorgio en Suisse dans le canton du Tessin.

Description

Liste des genres 
.

Classification 
La validité de la famille des Claraziidae est débattue.

La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009).

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Clarazia
 Hescheleria

Thalattosaurien (nom scientifique)
Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Reptile préhistorique d'Europe
Paléontologie en Suisse
Taxon fossile décrit en 1936